Vampire Princess Miyu – manga e anime
 Varying Permeability Model – modello a permeabilità variabile, algoritmo di decompressione
 Virtual Product Management – sistema per la gestione delle varie fasi di progettazione 3D
 Vostre Pregiatissime Mani – acronimo per le lettere missive consegnate a mano, deriva dal francese